Polska Hokej Liga – zawodowa liga w hokeja na lodzie w Polsce
 Profesionalna Chokejna Liha – zawodowa liga w hokeja na lodzie na Ukrainie
 Premier Hockey League – zawodowa liga w hokeja na trawie w Indiach
 Pacific Hockey League
 Port lotniczy Filadelfia